Кампо дел Гринго има више значења:

 Кампо дел Гринго (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо дел Гринго (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику